Grégory Coupet (1972-), footballeur français évoluant au poste de gardien de but.
 Jacques Coupet, maire de Canet-en-Roussillon de 1971 à 1989.
 Lucien Coupet (1888-1869), aviateur de la Première Guerre mondiale et pilote d'essai.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme